Pełna lista medalistek mistrzostw świata w kolarstwie szosowym w wyścigu ze startu wspólnego kobiet.

Wyniki

Tabela medalowa 
Stan po MŚ 2015

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na stronie Sports123.com 

Mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym
Kolarstwo szosowe kobiet